Кýолемая́рви () — законсервированная промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 100,81 км перегона Приветненское — Ермилово линии Зеленогорск — Приморск — Выборг, между платформами Тарасовское и 106 км.

Общие сведения 
Станция находится в посёлке Рябово Приморского городского поселения Выборгского района Ленинградской области. До консервации станция находилась на ручном управлении на линии с полуавтоматической блокировкой. В настоящее время (2019 год) все светофоры погашены и закрещены .

Путевое развитие 
На сегодняшний день (2019 год) на станции три пути. Один — главный и два — приёмоотправочных, примыкающих к главному пути с юга в форме трапеции. Боковые пути расположены на расстоянии около 10 м от главного, ближе к устройствам для погрузки/разгрузки сыпучих грузов. На сегодняшний день они практически не используются.

Ранее на станции был ещё один боковой путь, начинавшийся в восточной горловине, расположенный к северу от главного. Он был тупиковым, упирался в пассажирскую платформу. Около него существовала короткая высокая грузовая платформа из гранитных блоков.

История 
Станция Kuolemajärvi была открыта 1 сентября 1916 года, с составе первой очереди линии Зеленогорск — Приморск — Выборг. Путевое развитие  представляло собой  один главный и два боковых пути, уложенные в форме трапеции к югу от главного пути. Был также ещё один боковой путь, начинавшийся в восточной горловине, расположенный к северу от главного. Он был тупиковым, упирался в пассажирскую платформу. Около него существовала короткая высокая грузовая платформа из гранитных блоков.
На станции существовал деревянный вокзал, расположенный по центру платформы. Рядом находилось деревянное служебное здание. После Великой Отечественной войны вокзал не восстанавливался. Служебное здание в западном конце платформы было заново отстроено. В нём была касса и небольшой зал ожидания.
Пассажирская платформа была первоначально сложена из гранитных блоков, подсыпанных мелким щебнем. В 2000-х годах поверх старой платформы была уложена и заасфальтирована новая короткая платформа.

Название станции 
При открытии в 1916 году рабочего движения станция получила своё нынешнее название Куолемаярви. В 1948 году его предлагалось поменять на Рябово-Курортная или Курорт-Рябово — поскольку рядом с близлежащей деревней было организовано большое количество баз отдыха. Но названия не устроили Министерство Путей Сообщения, и за станцией сохранилось историческое наименование. При этом в справочнике административно-территориального деления Ленинградской области за 1966 год приведено название станции — Рябово.

Наименование происходит от древнего названия волости, в которой расположилась станция. Центр волости находился в нынешнем посёлке Красная долина. В свою очередь, волость получила название по имени озера Куолемаярви (Kuolemajärvi — озеро смерти), на котором располагался её центр (ныне оз. Пионерское).
Доподлинно происхождение столь мрачного названия не известно, но существует несколько легенд. По одной из них, название озеру было дано из-за того, что именно в хижине, расположенной на его берегу, скончался великий финский просветитель и государственный деятель, епископ Микаэль Агрикола, основатель финской письменности, возвращавшийся с мирных переговоров из Москвы. Другая легенда гласит о гибели шведских захватчиков, пытавшихся на плотах переправиться через озеро, но попавших в сильный шторм. Третья легенда говорит о существовании неких сверхъестественных сил, которые раз в семь лет требовали себе человеческих жертв, и потому уровень воды в озере поднимался настолько высоко, что подвергал затоплению пахотные земли, которые после этого приносили плохой урожай и обрекали местных жителей на массовую гибель от голода. Попутно многие гибли при самом наводнении.

В настоящее время (2019 год) на платформе установлены два пассажирских павильона и две информационных таблички с названием станции. К централизованному освещению подключены установленные на опоры современные светильники с лампами ДНаТ. Пассажирское здание закрыто (в нём расположен пост ЭЦ), билетная касса отсутствуют. Проездные билеты приобретаются у кондуктора.
Сохранились фрагменты фундамента финского вокзального здания и длинная финская пассажирская платформа.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2019 год через платформу проходят:
 1 утренняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг — Зеленогорск — Выборг.
 1 вечерняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг — Санкт-Петербург — Выборг (с 13 октября 2014 года — со встречным разъездом по станции Приветненское).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Куолемаярви на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Куолемаярви на railwayz.info
 Паспорт станции Куолемаярви на сайте РЖД.
 Паспорт станции Куолемаярви на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Зеленогорск — Выборг.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1916 году
Железнодорожные станции по алфавиту